Britto ist der Familienname folgender Personen:

 Britto von Trier († um 386), Bischof von Trier
 Carol Britto (1935–2012), US-amerikanische Jazzpianistin
 Dagou Willie Britto (* 1996), ivorischer Fußballspieler
 Jack Britto (1926–2013), pakistanisch-malawischer Hockeyspieler
 Johannes de Britto (João de Brito, »Portugiesischer Franz Xaver«; 1647–1693), portugiesischer Jesuit, Missionar  und Märtyrer
 Luis Britto García (* 1940), venezolanischer Schriftsteller, Historiker, Essayist und Dramatiker
 Paulo Henriques Britto (* 1951), brasilianischer  Lehrer, Übersetzer und Dichter
 Romero Britto (* 1963), brasilianischer Neo-Pop-Künstler
 Rubival Cabral Britto (* 1969), brasilianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Grajaú
 Sérgio Britto (1923–2011), brasilianischer Schauspieler

Britto steht auch für:

 Britto (1914–??), brasilianischer Fußballspieler, siehe Hermínio Américo de Brito

Siehe auch:

 Brito